2 miejscowości w Polsce: 
 Bobin – wieś w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Proszowice 
 Bobin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Czerwin